Чупино — название населённых пунктов в России:

 Чупино — деревня Шипуновского района Алтайского края.
 Чупино — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Чупино — деревня в Искитимском районе Новосибирской области.
 Чупино — село в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Чупино — село в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Чупино— село в Талицком городском округе Свердловской области.

См. также 
 Чупин
 Чупина